Чылбыр () — турецкое блюдо из яиц, напоминающее яйцо пашот. Готовится с йогуртом, часто с добавлением чеснока.
Существуют письменные источники, подтверждающие, что чылбыр ели османские султаны еще в 15 веке. Сейчас блюдо принято подавать с топлёным маслом, пропитанным алеппским перцем, который можно заменить паприкой.
В балканских странах, таких как Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия, турецкое слово çılbır трансформировалось в чимбур (čimbur), и также относится к блюду из яиц.

В Боснии, особенно городе Зеница, есть традиция проводить по случаю первого дня весны фестиваль Чимбуриджада (Chimburijada). В ходе него жители встречают рассвет на берегу реки и готовят чимбур из яиц, каймака и лука. Яйцо как символ зарождения новой жизни запекается в больших мисках — по сотни штук в одной миске. Таким образом жители Зеницы приветствуют весну, рождение новой жизни, возрождение природы.

Почти идентичное блюдо «яйца по-панагюрски» есть в Болгарии.

Примечания 

Блюда из яиц
Турецкая кухня
Боснийская кухня
Блюда по алфавиту